Székely Imre (1823–1887) zongoraművész, zeneszerző
 Székely Imre Kálmán (1893–1980) politikus, jogász
 Székely Imre (1898–1972) orvos, fogorvos
 Székely Imre (1922–1999) mérnök, a kolozsvári műegyetem tanára
 Székely Imre (?–2018) pedagógus, helytörténész